«Плакса» () — музыкальный кинофильм режиссёра Джона Уотерса 1990 года.

Сюжет 
Балтимор, 1954 год. Местная звезда рок-н-ролла, красавчик и бунтарь Уэйд Уокер по прозвищу Плакса (Джонни Депп) — самый дерзкий и наглый хулиган в школе. Его способность ронять одну-единственную слезу сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон (Эми Локэйн). Эта правильная девушка влюбляется в Плаксу. Их любовному счастью мешают как строгая бабушка Эллисон, так и назойливые прилипалы, влюблённые в них до беспамятства, а также то, что Эллисон принадлежит к «вражескому» клану богачей и консерваторов, а её компания враждует с шайкой Плаксы. Но любви «чистюли» и красавчика в чёрной коже в итоге ничто не сможет помешать, ведь он — её король, а она — его королева.

В ролях 
 Джонни Депп — Уэйд «Плакса» Уокер
 Эми Локейн — Эллисон Вернон-Уильямс
 Сьюзан Тайррелл — Рамона Рикеттс
 Полли Берген — миссис Вернон-Уильямс
 Рики Лейк — Пеппер Уокер
 Трэйси Лордз — Ванда Вудворд
 Игги Поп — дядюшка Бельведер Рикеттс
 Уиллем Дефо — злобный охранник
  — Топорик

Художественные особенности 
По словам Уотерса, фильм задумывался как пародия на музыкальные молодёжные комедии пятидесятых, - в частности, "Бриолин". Действие фильма разворачивается в Балтиморе — родном городе режиссёра Джона Уотерса, в 1954 году.

Саундтрек 
 King Cry-Baby (James Intveld)
 SH Boom (Baldwin & The Whiffles)
 Doin` Time For Being Young (James Intveld)
 A Teenage Prayer (Rachel Sweet)
 Please Mr. Jailer (Wynona Sweet)
 Cry-Baby (Honey Sisters)
 Teardrops Are Falling (Five Wings)
 Nosey Joe (Bull Moose Jackson)
 Mr. Sandman (Baldwin & The Whiffles)
 High School Hellcats (James Intveld)
 Bad Boy (The Jive Bombers)
 The Flirt (Shirley & Lee)
 I`m So Young (Students)
 Piddily Patter/My Heart Goes (Nappy Brown)
 I`m A Bad, Bad Girl (Little Esther)
 Jungle Drums (Earl Bostic)
 Cherry (The Jive Bombers)
 Rubber Biscuit (The Chips)
 Gee (Crows)

Примечания

Ссылки 
  
 
 Страница фильма на официальном сайте «Dreamland»

Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы о байкерах
Музыкальные фильмы США
Фильмы Джона Уотерса
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы рок-н-ролла
Фильмы США 1990 года
Фильмы о мести
Молодёжные фильмы